Op het US Open 2019 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York. Wegens overvloedige regen op vrijdag werden zowel de eerste ronde als de halve finale op zaterdag gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-8 deel, plus een wildcard uit de Verenigde Staten.

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij slaagde erin om haar titel te prolongeren – in de finale versloeg zij het tweede reekshoofd, de Japanse Yui Kamiji. De Groot wist voor de tweede keer het US Open op haar naam te schrijven. Het was haar zevende grandslamtitel in het enkelspel.

De Nederlandse Marjolein Buis bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Japanse nummer twee. De derde Nederlandse deelneemster, Aniek van Koot, strandde in de eerste ronde op de zelfde tegenstandster.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019